{{DISPLAYTITLE:(12249) 1988 SH2}}

A (12249) 1988 SH2 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Schelte J. Bus fedezte fel 1988. szeptember 16-án.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (12001–12500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói